«The Best» () — песня, написанная Mайком Чепменом и Холли Найт. Оригинальным исполнителем её была Бонни Тайлер. Песня вошла в её альбом 1988 года Hide Your Heart и также была издана как сингл, достигнув 10 места в Норвегии и 95 места в Великобритании.

Чарты

Версия Тины Тёрнер 

В 1989 году свою версию песни выпустила как сингл Тина Тёрнер. Также песня была включена в её успешный альбом Foreign Affair. Соло на саксофоне на треке Тины Тёрнер исполнил Эдгар Уинтер.

Версии и ремиксы 
 «The Best» (7" edit) — 4:11
 «The Best» (Album version a.k.a. extended 12" mix) — 5:28
 «The Best» (Extended Mighty mix) — 6:35
 «The Best» (Single Muscle mix) — 4:16
 «The Best» (Extended Muscle mix) — 5:28
 «(Simply) The Best» (with Jimmy Barnes, 1992) — 4:11
 «(Simply) The Best» (Extended mix) (with Jimmy Barnes, 1992) — 5:29

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни 1988 года
Синглы 1989 года
Песни Тины Тёрнер
Рок-баллады
Синглы Columbia Records
Синглы Capitol Records
Песни Бонни Тайлер